Рождественская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Рождественская волость (Акмолинский уезд) — в составе Акмолинской области
 Рождественская волость (Воронежский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Рождественская волость (Землянский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Рождественская волость (Новохопёрский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Рождественская волость (Уржумский уезд) — в составе Вятской губернии
 Рождественская волость (Павлоградский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Рождественская волость (Канский уезд) — в составе Енисейской губернии
 Рождественская волость (Боровский уезд) — в составе Калужской губернии. С 1918 входила в Наро-Фоминский уезд Московской губернии. Упразднена в 1922.
 Рождественская волость (Лихвинский уезд) — в составе Калужской губернии
 Рождественская волость (Ветлужский уезд) — в составе Костромской губернии
 Рождественская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии
 Рождественская волость (Курский уезд) — в составе Курской губернии
 Рождественская волость (Фатежский уезд) — в составе Курской губернии
 Рождественская волость (Бронницкий уезд) — в составе Московской губернии
 Рождественская волость (Валдайский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Рождественская волость (Оренбургский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Рождественская волость (Екатеринбургский уезд) — в составе Пермской губернии
 Рождественская волость (Кунгурский уезд) — в составе Пермской губернии
 Рождественская волость (Осинский уезд) — в составе Пермской губернии
 Рождественская волость (Оханский уезд) — в составе Пермской губернии
 Рождественская волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии
 Рождественская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии
 Рождественская волость (Ставропольский уезд) — в составе Самарской губернии
 Рождественская волость (Царскосельский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Рождественская волость (Сызранский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Рождественская волость (Гжатский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Рождественская волость (Корчевской уезд) — в составе Тверской губернии
 Рождественская волость (Томской уезд) — в составе Томской губернии
 Рождественская волость (Мышкинский уезд) — в составе Ярославской губернии